Lahm steht für:
 lahm, als Adjektiv das Nachziehen eines Beines beim Gehen, siehe Lahmheit
 Lahm (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lahm (Waffe), Zustand einer Klinge

Lahm ist der Name folgender Orte:
 Lahm (Eckersdorf), Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Lahm (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Lahm bei Lichtenfels, Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Lahm (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Lam (Begriffsklärung)